Drei Fremdenlegionäre bezeichnet:
 Drei Fremdenlegionäre (1939), Spielfilm von William A. Wellman
 Drei Fremdenlegionäre (1966), Spielfilm von Douglas Heyes
 Drei Fremdenlegionäre (1977), Spielfilm von Marty Feldman